Settle puede referirse a:

 Settle (álbum), Disclosure (banda)
 Settle (banda)
 Settle (Yorkshire del Norte), Inglaterra
 Matthew Settle